Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Alex O'Brien 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (secondo turno)

 Chris Garner (primo turno)
 Alex O'Brien (finale)
 Xavier Daufresne (semifinali)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1993